

Колбі — місто, штат Канзас
 Колбі — місто (), штат Вісконсин
 Колбі — містечко (), штат Вісконсин